Der Begriff Pfannenband bezeichnet:
 Medizin: Ligamentum calcaneonaviculare plantare
 Technik: Teil eines Türbeschlages, siehe Türband